Az Eredivisie 1960-61-es szezonja volt a bajnokság ötödik kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Feijenoord lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény 

1 Kupagyőztes. 
2 Részt vettek azIntertotó-kupában is. 
3 Osztályozó után esett ki a másodosztályú De Volewijckers ellen (4–3, 4–4).

Kereszttáblázat

Lásd még 

 Eerste Divisie 1960-61
 Tweede Divisie 1960-61

Források

Külső hivatkozások 

 Az Eredivisie hivatalos honlapja 
 RSSSF

Holland labdarúgó-bajnokságok
Holland 1
Holland 1